The Heart of Dixie kan syfta på:

Heart of Dixie – ett smeknamn för den amerikanska delstaten Alabama
 The Heart of Dixie (film) – en film från 1989
 The Heart of Dixie (låt) – en låt av Danielle Bradbery
Heart of Dixie Railroad Museum

Se även
Hart of Dixie – amerikansk TV-serie
 Dixie